1987 – jedenasty sezon Sowieckiej Formuły Easter. Składał się z czterech eliminacji. Pierwsze trzy wyścigi miały status kwalifikacyjny, zaś runda w Bikerniekach 23 sierpnia była rundą finałową. Mistrzem został Wiktor Kozankow (Estonia 21M).

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

Sezony Sowieckiej Formuły Easter